Angsana bezeichnet:

 den Narrabaum (Pterocarpus indicus), eine Pflanzenart aus der Gattung Pterocarpus
 eine Hotelmarke der Banyan Tree Holdings